Санта Марија Јосојуа има више значења:

 Општина Санта Марија Јосојуа (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Марија Јосојуа (Санта Марија Јосојуа, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику